Peter von Danzig est un maître escrimeur allemand du .
 Peter von Danzig est un bateau du .
 Peter von Danzig est un sloop bermudien allemand de 1992.